Baden Powell (Stamford Hill, Londres, Inglaterra, 22 de agosto de 1796 - 11 de junio de 1860, Kensington, Londres, Inglaterra) fue un matemático inglés y sacerdote de la Iglesia de Inglaterra. Ocupó la catedral Savilian de Geometría en la Universidad de Oxford de 1827 a 1860. Powell fue un destacado teólogo liberal que propuso ideas avanzadas sobre la evolución. Padre de Robert Baden Powell, fundador del movimiento Scout y de Agnes Baden-Powell, co-fundadora del movimiento Guía junto con su hermano.

Familia
Baden Powell nació en Stamford Hill, Hackney en Londres. Su padre, también llamado Baden Powell (1767-1841), era un comerciante de vinos, que se desempeñó como Alto Sheriff de Kent. Su madre Hester era prima hermana de su padre, y Powell era su apellido de soltera y su apellido de casada. La familia Powell se originó como agricultores en el área de Mildenhall de Suffolk. El bisabuelo de Baden Powell, un segundo hijo, David, emigró a la ciudad de Londres a los 17 años en 1712, y posteriormente comenzó a trabajar como comerciante en Old Broad Street y comprar la mansión de Wattisfield en Suffolk. En 1740, una rama de la familia compró la fábrica de Whitefriars Glass.

Educación
Powell fue admitido como estudiante en Oriel College, Oxford y se graduó con una licenciatura en matemáticas de primera clase en 1817.

Ordenación
Powell fue ordenado sacerdote de la Iglesia de Inglaterra en 1821, habiendo servido como coadjutor de Midhurst, Sussex. Su primera vida fue como vicario de Plumstead, Kent, del cual el advowson era propiedad de su familia. Inmediatamente comenzó su trabajo científico allí, comenzando con experimentos sobre calor radiante.

Matrimonio e hijos

Powell se casó tres veces y tuvo catorce hijos en total:

El primer matrimonio de Powell el 21 de julio de 1821 con Eliza Rivaz (fallecida el 13 de marzo de 1836) no tuvo hijos.

Su segundo matrimonio el 27 de septiembre de 1837 con Charlotte Pope (fallecido el 14 de octubre de 1844) produjo un hijo y tres hijas:

 Charlotte Elizabeth Powell, (14 de septiembre de 1838-20 de octubre de 1917)
 Baden Henry Baden-Powell, (23 de agosto de 1841 - 2 de enero de 1901)
 Louisa Ann Powell, (18 de marzo de 1843 - 1 de agosto de 1896)
 Laetitia Mary Powell, (4 de junio de 1844 - 2 de septiembre de 1865)

Su tercer matrimonio el 10 de marzo de 1846 (en St Luke's Church, Chelsea ) con Henrietta Grace Smyth (3 de septiembre de 1824-13 de octubre de 1914), una hija del almirante William Henry Smyth, produjo siete hijos y tres hijas:

 Warington Baden-Powell (3 de febrero de 1847 a 24 de abril de 1921), oficial de la Marina Real, miembro de la Royal Geographical Society y King's Counsel (KC)
 Sir George Smyth Baden-Powell, (24 de diciembre de 1847 - 20 de noviembre de 1898), político y diputado conservador (1885-1898)
 Augustus Smyth Powell (1849-1863)
 Francis (Frank) Smyth Baden-Powell (29 de julio de 1850 - 25 de diciembre de 1933), artista que expuso en la Real Academia de Arte
 Henrietta Smyth Powell (28 de octubre de 1851 - 9 de marzo de 1854)
 John Penrose Smyth Powell (21 de diciembre de 1852 - 14 de diciembre de 1855)
 Jessie Smyth Powell (25 de noviembre de 1855 - 24 de julio de 1856)
 Robert Baden-Powell, primer barón de Baden-Powell (22 de febrero de 1857 – 8 de enero de 1941), oficial del ejército, escritor y fundador de los movimiento Scout y del movimiento Guía
 Agnes Baden-Powell (16 de diciembre de 1858 - 2 de junio de 1945), co-fundadora del movimiento Guía
 Baden Baden-Powell (22 de mayo de 1860 - 3 de octubre de 1937), oficial del ejército, aviador y presidente de la Sociedad Aeronáutica Real

Poco después de la muerte de Powell en 1860, su esposa cambió el nombre de los hijos restantes de su tercer matrimonio a "Baden-Powell"; el nombre fue finalmente cambiado legalmente por licencia real el 30 de abril de 1902. Baden Henry Powell a menudo también se conoce como Baden Henry Baden-Powell, y estaba usando este nombre en el censo de 1891.

Referencias 

Alumnado del Oriel College
Biólogos evolucionistas
Profesores de la Universidad de Oxford
Miembros de la Royal Society
Miembros de la Royal Geographical Society
Pastores anglicanos de Inglaterra
Teólogos de Inglaterra del siglo XIX
Teólogos cristianos
Matemáticos de Inglaterra del siglo XIX
Fallecidos en Londres